

Patronyme 

 Belsy Laza (née en 1967), athlète cubaine, spécialiste du lancer du poids
 Pedro Laza (1904-1980), compositeur et musicien colombien

Toponymie 

 Laza, commune espagnole
 Laza, commune roumaine
 Col de Laza, en Espagne

Voir aussi 
Laza est également un prénom